«Ру́сский сувени́р» — советский кинофильм режиссёра Григория Александрова, вышедший на экраны 27 июня 1960 года.

Александров планировал, что эта картина вернёт ему былую славу великого режиссера, но она с треском провалилась. Фильм очень много критиковали, и в конечном итоге он «лёг на полку».

Сюжет 
На берегу Байкала совершает вынужденную посадку самолёт, летевший в Москву из Владивостока. Здесь магистр теологии Джон Пиблс (Эраст Гарин), которого интересует вопрос «чем они заменили Бога», американский миллионер Эдлай Скотт (Андрей Попов), которого волнует проблема «можно ли Россию вернуть к капитализму», со своим секретарём Гомером Джонсом (Павел Кадочников), и итальянская «графиня» Пандора Монтези (Элина Быстрицкая), и, наконец, таинственный доктор Адамс. Единственный советский пассажир — инженер Варвара Комарова (Любовь Орлова) — вынуждена быть и гидом, и дипломатом, и снабженцем, и массовиком-затейником.

Герои фильма попадают в новый город в Сибири, видят строительство Братской ГЭС, запуск ракеты на Луну. Их представление о Советском Союзе становится совершенно иным.

В финале фильма перевоспитавшийся американский миллионер даёт сенсационное интервью. Главная героиня призывает к миру во всем мире на фоне фресок с изображением Георгия Победоносца, поражающего копьём змея.

В ролях 
 Любовь Орлова — Варвара Капитоновна Комарова
 Андрей Попов — Эдлай Хантор Скотт, американский миллионер, писатель
 Павел Кадочников — Гомер Джонс, секретарь мистера Скотта, американский писатель канадского происхождения
 Эраст Гарин — Джонс Пиблс, магистр теологии, убеждённый женоненавистник и принципиальный холостяк
 Элина Быстрицкая — Мария-Пандора (Барбара) Монтези, итальянская графиня
 Александр Барушной — доктор Адамс
 Валентин Гафт — Клод Жерар, французский композитор
 Лю Чжи-Чан — Ван Ли Фу, китайский лётчик
 Анастасия Зуева — Егоркина, жена сибирского охотника
 Георгий Бударов — Егоркин
 Алла Будницкая — Лариса Курлычкина, переводчица
 Виктор Авдюшко — Спихнулин
 Анатолий Ведёнкин — Сергей Комаров, брат Варвары
 Иван Каширин — сторож
 Борис Новиков — Сафонов, рабочий-новосёл
 Елена Понсова — бабушка Варвары
 Виктор Яковлев — батюшка
 Лев Золотухин — Иван Бобров, академик
 Пётр Савин — бригадир охотников
 Анатолий Соловьёв — охотник в бане
 Эммануил Геллер — продавец женьшеня (жулик)
 Светлана Харитонова — Олимпиада Васильевна Сафонова, жена рабочего-новосёла
 Кола Бельды — студент-«шаман»
 Михаил Орлов — министр
 Леонид Чубаров — Иванов, водитель
 Аркадий Цинман — Аркадий Цинман, журналист
 Григорий Александров — второй пилот Ту-104, эпизод

Съёмочная группа 
 режиссёр-постановщик — Григорий Александров
 автор сценария — Григорий Александров
 оператор-постановщик — Григорий Айзенберг
 художники-постановщики — Михаил Богданов, Геннадий Мясников
 композитор — Кирилл Молчанов
 тексты песен — Евгений Долматовский
 директор картины — Валентин Маслов

Критика 
Советская критика назвала «Русский сувенир» бессюжетным, идейно слабым, поверхностным, пропагандирующим «архитектурные излишества в строительстве в период культа личности Сталина». В частности, сатирический журнал «Крокодил» опубликовал рецензию на фильм, в которой режиссёр и актёры подверглись осмеянию.

Сама Любовь Орлова назвала свою работу в этом фильме неудачной: «Что ни кадр, то пустота… А у меня перепевы и перепевы самой себя… Словно я тем только и занимаюсь, что пытаюсь повторять когда-то найденные приёмы, но у меня уже ничего не получается».

Элина Быстрицкая в 2003 году отмечала: «Я никогда не забуду, как Любовь Орлова, которой тогда было под 60, снималась в фильме „Русский сувенир“, где играла девушку лет двадцати пяти. Это было тяжкое зрелище, и фильм справедливо провалился».

Питер Роллберг в «Историческом словаре русского и советского кино» пишет, что фильм «без сомнения, доказал, что официальный имидж актрисы стал анахронизмом, несмотря на постоянное восхищение миллионов зрителей».

Александр Малахов («Коммерсантъ»), оценивая данную работу Александрова и Орловой, написал: «Освободиться от идеологических штампов они не смогли, а в 60-е годы истории о перевоспитавшихся американских миллионерах вызывали не смех, а раздражение. „Русский сувенир“ провалился».

А. В. Фёдоров, описывая сюжетные и иные стереотипы картины, пишет:

приёмы изображения действительности: откровенно условные (в рамках жанра), но вся советская обстановка и все советские персонажи показаны с симпатией. Зарубежные персонажи показаны карикатурно, но это не злая, а, скорее, добродушная карикатура.

<…> Все советские персонажи патриотичны, искренне верят в преимущества советского строя над буржуазным, обаятельны, вежливы, предупредительны, готовы помочь непривыкшим к сибирскому быту изнеженным иностранцам, неплохо одеты (по тогдашним советским понятиям), у них правильная речь, мимика и жесты соответствуют канонам плакатного образа идеального советского труженика. Иностранцы выглядят утрированно, одеты ярко, часто нелепо, много и активно жестикулируют, эмоционально неуравновешенны.

Примечания

Ссылки 
 Александров Г. Эскизы к будущему фильму // Искусство кино. 1957. № 8. C. 54—65.
 Русский сувенир на сайте «Афиша»
 Русский сувенир на сайте первого канала
 «Русский сувенир» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Русский сувенир на сайте «МЕГАЭНЦИКЛОПЕДИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ»
 Фильм «Русский сувенир» в онлайн-кинотеатре Киноконцерна Мосфильм

Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1960 года
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1960 года